Ganglinie steht

 in der Hydrologie für den aufgezeichneten Zeitverlauf einer Messgröße, siehe etwa Abflussganglinie
 in der Energiewirtschaft für den typischen täglichen, wöchentlichen oder jährlichen Verlauf, siehe etwa Jahresgang
 in der Orthopädie für den Pfad des Schwerpunktes der Druckverteilung beim Abrollen des Fußes, siehe Abrollen (Fuß)